Ке́лья, или ке́ллия (из ср.-, от  — «комната, чулан»; др.-русск келиɪа) — жилище монаха, обычно отдельная комната в монастыре или ещё где-либо.

История 

В русских монастырях келья, как правило, представляет собой комнатку на одного — двух монахов с минимальным внутренним убранством: столом, стулом, кроватью или жёстким топчаном. Очень часто в монастырских кельях встречается полка для книг, а также индивидуальный иконостас, состоящий из бумажных икон. Монастырская традиция предполагает, что всё то время, которое монах не занят на послушаниях или монастырских службах, он проводит в своей келье за молитвой, рукоделием и чтением духовных книг. Согласно уставу общежительного монастыря, в братский корпус вообще и в келью в частности не рекомендуется заходить посторонним людям, а лицам противоположного пола — запрещено категорически (исключение делается разве что для родственников и только в самых крайних случаях).

Однако кельей может называться и более благоустроенное жилище монаха, которому в определённое время дозволено исповедовать посетителей.

Одинокая келья называется Пустынькой.

Афон 
На Афоне келлией называют также небольшие скиты, подчинённые монастырям и состоящие из старой постройки с пристроенной церковью и различными хозяйственными территориями. В такой келлии обычно живут двое монахов, один из которых — старец, а второй — послушник. Когда старец умирает, послушник наследует келью и всё имущество усопшего монаха. Иногда келья может представлять собой трёхэтажный дворец с часовнями (Андреевский скит)

Ислам 
В исламе подобные помещения называются худжра, располагаются они в духовных училищах и обителях отшельников.

См. также 
 Пустынь

Примечания

Ссылки 
 Трёхмерные панорамы кельи в дальних пещерах Святогорской лавры.

Монашество
Церковные помещения
Афон